Deze lijst van spelers van het Zweedse voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Zweden. Vetgedrukte spelers zijn in 2017 nog voor de nationale ploeg in actie geweest.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met EK-duel tegen  op 13 november 2017

Zie ook
 Lijst van Zweedse voetballers

Zweeds voetbalelftal
Zweeds
Spelers